Orlando Bosch puede referirse a:

 Orlando Bosch Ávila (1926 - 2011), agente anticastrista cubano;
 Orlando Bosch (director), director de cine español.